Шэ Цютун (; ) — китайская кёрлингистка.

В составе женской сборной Китая участница зимней Универсиады 2011 года.

Достижения 
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2010), серебро (2009, 2014), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу